Серо дел Агва има више значења:

 Серо дел Агва (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо дел Агва (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Серо дел Агва (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику